

Cinema
La merlettaia (La dentellière) – film del 1977 diretto da Claude Goretta

Letteratura 
La merlettaia (La dentellière) – romanzo di Pascal Lainé del 1974

Pittura 
Merlettaia – dipinto di Jan Vermeer del 1669 conservato al Museo del Louvre
La merlettaia – dipinto di Vasilij Andreevič Tropinin del 1823

Pagine correlate 
Merletto